Balog Zsolt
Balog Zsolt (1978) labdarúgó

Balogh Zsolt
Balogh Zsolt filmrendező
Balogh Zsolt (1968) evezős
Balogh Zsolt (1989) kézilabdázó
Balogh Zsolt (1993) úszó